Городской округ:
 Городской округ — тип территориальных единиц в разных странах.
 Городской округ — муниципальное образование в регионах Российской Федерации
 городской округ с внутригородским делением — городской округ, в состав которого входят внутригородские муниципальные образования — внутригородские районы
 внутригородская территория города федерального значения Москвы, преобразованная из городского округа при расширении территории Москвы
 Городской округ (административный, территориальный) — существующая или заявленная административно-территориальная или территориальная единица в некоторых регионах Российской Федерации, состоящая из города и, при наличии, населённых пунктов в подчинении города.
 Городской округ — город, обладающий правами района в Баден-Вюртемберге.
 Городской округ — административная единица окружного уровня в Китае.
 Городской округ — город на правах повета в Польше;
 Городской округ — административная единица в ЮАР;
 независимый город (США, Канада)
 отдельный (одноуровневый) муниципалитет (Канада);
 объединённый город-округ (США).

См. также